Оленевка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Оленевка — село в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
 Оленевка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Оленевка — село в Черноморском районе Крыма.

Реки в России 
 Оленёвка — река в Томской области, приток Васюгана.
 Оленевка — река в Томской области, приток Чижапки.
 Оленевка — река в Кемеровской области, приток Большой Ляпки.

См. также 
 Оленовка